Мокраны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Мокраны — агрогородок в Малоритском районе Брестской области.
 Мокраны — деревня в Клецком районе Минской области.